Vila Militar (Dourados) —  bairro de Dourados, Mato Grosso do Sul
 Vila Militar (Osasco) —  bairro de Osasco, São Paulo
 Vila Militar (bairro do Rio de Janeiro) —  bairro do Rio de Janeiro

Desambiguação